El Torneig de Casablanca 2014, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2014 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va disputar entre el 5 i el 13 d'abril del 2014 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014